Vossschulte ist der Familienname folgender Personen:

Christa Vossschulte (* 1944), deutsche Politikerin 
Karl Vossschulte (1907–2001), deutscher Chirurg